Эмильбек Курманбаев (, 1908 год, село Туркен — 1984 год, там же) — cтарший табунщик колхоза «Маданият» Токтогульского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1908 году в селе Туркен (сегодня — Токтогульский район). Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации трудился пастухом, старшим пастухом в колхозе «Маданият» Токтогульского района.

Добился выдающихся трудовых достижений в верблюдоводстве. В 1947 году вырастил 56 верблюжат от 56 верблюдиц. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В последующие годы трудился в колхозе «Туркен» Токтогульского района.

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1984 году.

Литература 
 Борбугулов М. «Ош областы энциклопедия», Фрунзе 1989ж.
 Герои Социалистического Труда Киргизстана. — Фрунзе: Изд. «Кыргызстан», 1966
 Библиография

Ссылки